Caicó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caicó (ort), Rio Grande do Norte, 
 Caicó (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar